Гульнара Болатовна Сарсенова (6 августа 1961, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — кинопродюсер, сценарист  . «Лучший кинематографист Азии в 2008 году» по версии Международного кинофестиваля в Пусане (Южная Корея).

Биография 
Окончила факультет журналистики в КазГУ в городе Алматы. Проходила обучение на режиссёрском факультете «режиссёр кино» во ВГИКе в городе Москва, стажировалась у известного кинорежиссёра СССР Татьяны Михайловны Лиозновой. Дополнительное профессиональное образование получила в университете города Финикс (США). В течение 16 лет работала в бизнес-структурах. Является основателем сети люксовых товаров «Французский Дом» . Является основателем популярной газеты «Новое Поколение» и журнала «Revue».
Кандидат Философских наук. Тема кандидатской диссертации посвящена телевидению. За заслуги в бизнесе награждена французской медалью Бонапарта, почетной грамотой Президента РК .

В 2008 году Гульнара Сарсенова на Международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея) была удостоена премии «Лучший кинематографист Азии» и в этом же году она была номинирована на кинопремию «Оскар» за фильм режиссёра Сергея Бодрова-старшего «Монгол». В 2005 и 2008 годах Сарсенова была организатором и генеральным директором Международного Кинофестиваля Евразия, а в 2010 являлась генеральным директором Второго Казахстано-Американского Кинофестиваля в Алматы.

В 2008 году основала собственную кинокомпанию «Eurasia film production», первыми проектами стали фильмы режиссёра Ермека Шинарбаева — артхаусный «Письма к Ангелу» и имиджевый «Астана — любовь моя» , снятый по госзаказу.

Проекты 
 «Монгол» (2007, реж. Сергей Бодров) 
 Номинация на премию «Оскар» (США) в категории «лучший Фильм на иностранном языке», 2007 (Первый за всю историю «Оскара» фильм-номинант от Казахстана).
 6 наград — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу, лучший звук, лучшие костюмы, лучшую работу художников на национальной премии «Ника», Россия, 2008.

 «Тюльпан» (2008, реж. Сергей Дворцевой) 
 61-й Каннский кинофестиваль — Гран-при программы «Особый взгляд», Приз молодёжного жюри, Приз Министерства образования Франции.
 Премия азиатско-тихоокеанского региона — Asia Pacific Screen Awards в категории «Лучший полнометражный фильм»
 21-й Токийский международный кинофестиваль — Гран-при (Tokyo Sakura Grand Prix), Приз за лучшую режиссуру. 2008
 52 кинофестиваль Times BFI London — Гран При (Sutherland Trophy)
 37-й Фестиваль нового кино в Монреале — Гран-при (Louvre d' Or) 2008
 4-й Кинофестиваль в Цюрихе — Гран-при Лучший художественный фильм 2008
 Всего кинокартина получила 53 кинонаграды на международных кинофестивалях по всему миру в период за 2008—2009 год.

 «Рынок», (2009, реж. Бен Хопкинс)
 Кинофестиваль в Локарно (Швейцария) — премия за лучшую мужскую роль (Тайанч Айайдын)
 Гран-при МКФ в Генте (Бельгия)
 4 награды — лучший фильм, лучшая мужская роль, лучший сценарий, лучшие костюмы на Кинофестивале Golden Orange (Золотой апельсин) в Анталии (Турция).

 «В электрическом тумане», (2009, реж. Бертран Тавернье)
 Берлинский международный кинофестиваль, 2009 — Номинация на «Золотого медведя»

 Письма к Ангелу (2009, реж. Ермек Шинарбаев, сценарий Гульнара Сарсенова) 
 Астана — любовь моя (телесериал), (2010, реж. Ермек Шинарбаев) .
 Байконур (2011, реж. Вейт Хелмер) 
 Моя звезда (2012, музыкально - документальный фильм) 
 Параллельные миры (2013, реж. Ермек Аманшаев) 
 Голос степей (2014, реж. Ермек Шинарбаев) 
 «Айка», (2018, реж. Сергей Дворцевой)
 Каннский кинофестиваль 2018 — Лучшая женская роль (Самал Еслямова)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Персоналии по алфавиту
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Выпускники ВГИКа